Marcin Piekarski (ur. 1983) – polski saneczkarz
 Marcin Piekarski (ur. 1989) – polski żużlowiec